Salkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Salkowski (1881–1943), deutscher Mathematiker
 Ernst Leopold Salkowski (1844–1923), deutscher Pathologe und Internist
 Heinrich Otto Salkowski (1846–1929), deutscher Chemiker
 Tanja Salkowski (* 1977), deutsche Autorin, Bloggerin, Moderatorin und Journalistin